Карло Бурбон-Сицилийский (; 24 февраля 1963 года, Сен-Рафаэль, Франция) — претендент на трон Королевства Обеих Сицилий, глава итальянской ветви королевского дома Бурбонов Сицилийских. Носит титул Его Королевского Высочества герцога Кастро.

Биография 
Карло Бурбон-Сицилийский родился 24 февраля 1963 года в Сен-Рафаэль во Франции. Он был младшим ребёнком и единственным сыном в семье наследного принца Фердинандо Марии Бурбон-Сицилийского и Шанталь де Шеврон-Вилетт. До смерти деда по линии отца, Раньери де Бурбон-Сицилийского в 1973 году, он носил титул герцога Ното, а с 1973 по 2008 год — герцога Калабрийского. После смерти отца получил титул герцога Кастро.

Обучался в школе отцов-маристов в Тулоне, затем в колледже Святого Станислава в Ницце, после чего продолжил образование в университете в Париже. Завершив образование, работал в одном из крупнейших рекламных агентств в Нью-Йорке. По возвращении в Европу сотрудничал с рядом крупных итальянских промышленных компаний, войдя в состав их директоров.

Свободно владеет итальянским, французским и английским языками.

В настоящее время является Великим Магистром Военного Константиновского Ордена Святого Георгия. Эту должность и звание он унаследовал от отца. Орден занимается преимущественно благотворительной деятельностью в разных странах мира на всех континентах.

15 мая 2016 года принц Карло, герцог де Кастро обнародовал свое решение изменить правила наследования, которые до сих пор были в силе у этой ветви Бурбонов, чтобы сделать их "совместимыми с международными и европейскими нормами, которые запрещают любую дискриминацию между мужчинами и женщинами". Таким образом салическая система заменяется на абсолютную примогенитуру.

Семья 
31 октября 1998 года женился на Камилле Крочани. В этом браке родились две дочери — принцесса Мария Каролина, герцогиня Палермская (23 июня 2003 года) и принцесса Мария Кьяра, герцогиня Капри (1 января 2005 года). Обе дочери родились в Риме. Ныне семья претендента живёт между Римом, Монако и Парижем, много путешествует.

Одним из увлечений почти всех членов Бурбон-Сицилийского дома является парусный спорт. Они вместе проводят много времени на яхте, а сам Карло Бурбон-Сицилийский ежегодно участвует в регатах.

Титулы 
Его Королевское Высочество, Карло Бурбон-Сицилийский, 18-й герцог Кастро, 10-й Великий Магистр Королевского Ордена Святого Януария, 9-й Великий Магистр Королевского Ордена Святого Фердинанда, 59-й Великий Магистр Константиновского Военного Ордена Святого Георгия, 9-й Великий Магистр Королевского Военного Ордена Святого Георгия острова Реюньон, 8-й Великий Магистр Королевского Ордена Франциска Первого.

Знаки отличия 
 Кавалер Большого Креста за Заслуги Итальянской Республики
 Кавалер Большого Креста Благочестия и Послушания (Мальтийский Державный военный Орден)
 Кавалер Большого Креста ордена Святой Агаты (Республика Сан-Марино)
 Кавалер Первого Класса Сирийского ордена за Выдающиеся Заслуги (Сирийская Арабская Республика)
 Кавалер Высшего Ливанского Ордена «За заслуги» (Ливанская Республика)
 Кавалер Ордена с ожерельем Первого класса Республики Йемен
 Кавалер Большого Креста ордена Хуана Мора Фернандеса (Республика Коста Рика)
 Кавалер Большого Креста ордена Васко Нуньеса ди Бальбоа (Панамская Республика)
 Кавалер Большого Креста ордена Святых Маврикия и Лазаря (Савойский дом – Королевство Италия)
 Кавалер Большого Креста Святого Королевского ордена (Королевство Тонга)
 Кавалер Большого Креста с серебряной звездой ордена Данило I (Негуши – Королевство Черногория)
 Кавалер Большого Креста ордена Непорочного Зачатия (Браганса – Королевство Португалия)
 Кавалер Большого Креста Ордена Святого Иерусалимского Креста (Патриархат Католической церкви)

Ссылки 
 Фотография Карло Бурбон-Сицилийского и Камиллы Крочани

Сицилийские Бурбоны
Герцоги Калабрии
Почётный гражданин Лондона
Почётный гражданин Тираны